Diplocoelus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Guerin-meneville 1844. Diplocoelus ingår i familjen dynsvampbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Dynsvampbaggar
Diplocoelus